Pi Ursae Majoris (π UMa) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de la Osa Mayor:

 Pi1 Ursae Majoris (3 Ursae Majoris), enana amarilla a 46,5 años luz del Sol.
 Pi2 Ursae Majoris (4 Ursae Majoris), gigante naranja con un planeta extrasolar.